|-
| 163301 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163302 - || || 6 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163303 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163304 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163305 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163306 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163307 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163308 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163309 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163310 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163311 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163312 - || || 7 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163313 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163314 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163315 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163316 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163317 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163318 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163319 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163320 - || || 11 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163321 - || || 11 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163322 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163323 - || || 15 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163324 - || || 1 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163325 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163326 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163327 - || || 9 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163328 - || || 9 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163329 - || || 15 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163330 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163331 - || || 18 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163332 - || || 18 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163333 - || || 29 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163334 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163335 - || 2002 LJ || 1 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163336 - || || 5 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163337 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163338 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163339 - || || 1 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163340 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163341 - || || 11 de juny de 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 163342 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163343 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163344 - || || 17 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163345 - || || 24 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163346 - || 2002 NS || 4 de juliol de 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 163347 - || || 3 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163348 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163349 - || || 10 de juliol de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 163350 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163351 - || || 13 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163352 - || || 15 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163353 - || || 15 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163354 - || || 11 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163355 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163356 - || || 8 de juliol de 2002 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 163357 - || || 9 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163358 - || || 9 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163359 - || || 17 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163360 - || || 20 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163361 - || || 21 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163362 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163363 - || || 29 de juliol de 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 163364 - || || 21 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163365 - || || 28 de juliol de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163366 - || 2002 PM || 1 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 163367 - || 2002 PP || 2 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 163368 - || || 3 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163369 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163370 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163371 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163372 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163373 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163374 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163375 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163376 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163377 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163378 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163379 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163380 - || || 13 d'agost de 2002 || Vicques || M. Ory
|-
| 163381 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163382 - || || 14 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163383 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163384 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163385 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163386 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 163387 - || || 7 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163388 - || || 16 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163389 - || || 16 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163390 - || || 16 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163391 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163392 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163393 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163394 - || || 30 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163395 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163396 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163397 - || || 20 d'agost de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 163398 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 163399 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163400 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

3